Mark Anthony, commandant de la Royal Navy présent à la bataille de Trafalgar ;
 Mark Anthony, romancier américain.

Voir aussi 
 Marc Anthony, chanteur américain d'origine portoricaine ;
 Marc Anthony, joueur de vielle à roue ;
 Marc Antoine, homme politique et général romain ;
 Marco Antonio, footballeur brésilien.